Bob na Zimskih olimpijskih igrah 1952.

Rezultati

Dvosed

Štirised 

Športi Zimskih olimpijskih iger 1952
1952